Соревнования в плавании на 100 метров вольным стилем (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе Арена Рода Лейвера в Мельбурне, 29 и 30 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 29 марта в 10:00 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:00, а финал — 30 марта в 19:00.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания 
=CR — повторение рекорда Чемпионата

Ссылка 
 Результаты 

100 м, вольный стиль, женщины